Kennicutt ist der Familienname von: 
 Robert Kennicutt (* 1951), US-amerikanischer Astronom

Sonstiges:
 Kennicutt Point, Landspitze an der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika